Сен-Валер'я́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на південний схід від Парижа, 175 км на північний захід від Діжона, 55 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 670 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1652,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Валер'ян на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Валер'ян на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Валер'ян на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Валер'ян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Валер'ян на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна